Berghamn kan syfta på:

Finland 

 Berghamn, Eckerö, 
 Berghamn (Hammarland, Åland), 
 Berghamn, Houtskär, Åboland, 
 Nagu Berghamn, Åboland,